Puchar Europy w skokach narciarskich 1991/1992 lub w zasadzie Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich 1991/1992 rozpoczął się 14 grudnia 1991 w Oberwiesenthal na skoczni Fichtelbergschanzen, a zakończył 5 kwietnia 1992 w Feldberg na skoczni Feldbergschanze. W ramach cyklu rozegrano 21 indywidualnych konkursów. Zwycięzcą klasyfikacji generalnej został Austriak Andreas Rauschmeier.

Był to sezon Pucharu Europy, który Międzynarodowa Federacja Narciarska (FIS) zaliczyła jako pierwszą edycję Pucharu Kontynentalnego. Był to pierwszy sezon kiedy skoczkowie spoza kontynentu europejskiego byli uwzględnieni w klasyfikacji generalnej Pucharu Europy. Jednakże jeszcze w tym sezonie do jego klasyfikacji nie zaliczono wyników konkursów przeprowadzonych poza Europą (8-9 lutego 1992 w Westby oraz 15-16 lutego 1992 w Iron Mountain).

Kalendarz zawodów

Klasyfikacja generalna Pucharu Europy

Przypisy

Bibliografia 
 

Puchar Europy w skokach narciarskich
Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich
1991 w sportach zimowych
1992 w sportach zimowych
1991 w Europie
1992 w Europie